Чучелов — фамилия. Известные носители:

 Чучелов, Александр Дмитриевич (1933—2017) — советский яхтсмен.
 Чучелов, Борис Алексеевич (1916—1983) — советский футболист.
 Чучелов, Владимир Николаевич (род. 1969) — бельгийский шахматист.
 Чучелов, Григорий Алексеевич (1907—1943) — эстонский футболист.